Ancestris est un logiciel de généalogie gratuit respectant la spécification GEDCOM version 5.5 et 5.5.1. C'est un logiciel libre sous licence GNU GPL 3.0 disponible pour Linux, BSD, Solaris, MAC et Windows. Il est écrit en langage Java et repose sur la plate-forme NetBeans d'Oracle.

Fonctionnalités 
Ancestris travaille directement sur le fichier GEDCOM ce qui garantit la maîtrise des données, évite d'avoir à faire des exports, et facilite les échanges de données entre plusieurs personnes travaillant sur une même généalogie. 

Ses principales fonctionnalités :
 Logiciel gratuit et complet de généalogie
 Permet de travailler sur plusieurs généalogies en même temps
 Interface conviviale en multi-fenêtres ou par onglets
 Nombreuses vues possibles : éditions, géographique, arborescente, chronologique, tables, graphe
 Édition des lieux et géolocalisation automatique
 Publication internet intégrée sur un site personnel de son choix
 Import de fichiers GedCom, avec un outil de réparation du fichier importé
 Export vers des sites web tels que GeneaNet et CousinsGenWeb
 Saisie d'actes en masse lors du dépouillement de registres communaux, paroissiaux ou notariaux
 Production de rapports variés : Liste Flash, Groupe Familiaux, arbres, etc.
 Partage d'arbres entre utilisateurs
 Numérotation Sosa, d'Aboville et Sosa d'Aboville.

Contrôle des données 
Ancestris offre un maximum de possibilités pour le contrôle et la qualité des données généalogiques.
 Données conservées et disponibles "en clair" directement dans le fichier Gedcom
 100% compatible et respectueux de la norme GEDCOM 5.5 et 5.5.1
 Repérage des éléments à rechercher dans l'arbre généalogique
 Utilitaire d'identification d'anomalies ou d'incohérences dans les données
 Utilitaire de vérification du format Gedcom utilisé dans une généalogie
 Gère tout l'Unicode

Support utilisateurs 
Ancestris dispose d'un support utilisateurs reposant sur une communauté réactive et dynamique d'entraide, composée de spécialistes de la généalogie, des développeurs, et de nombreux amateurs de généalogie et utilisateurs, qui participent aux évolutions du logiciel.

Langues 
Ancestris est disponible en allemand, anglais, catalan, espagnol, finnois, français, grec moderne, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais et suédois.

Contributions à la science 
En 2009 et 2010 l'équipe d'Ancestris a collaboré avec Nadine Pellen, une chercheuse sur la mucoviscidose. Grâce à des algorithmes développés pour l'occasion, elle a pu réussir ses recherches en manipulant 250 arbres généalogiques et  individus. Le  elle publie « La mucoviscidose en héritage ».

Distributions libres 
Ancestris est présent dans des distributions GNU Linux comme :
 Haïku depuis le 
 Ancestris est disponible pour Haiku
 Dans Haiku il est accessible sur le dépôt "clasqm". (Attention la dernière alpha disponible n'a pas encore la gestion des paquets, il faut prendre une nightly build en attendant la bêta.)
 Emmabuntüs depuis le  : EmmaDE : la nouvelle version d'Emmabuntüs

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel.
 
 .

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel de généalogie
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows